Роџер Федерер је трећи пут освојио турнир. У финалу је победио Томаша Бердиха са 3:6, 7:5, 7:5.

Носиоци 

  Новак Ђоковић (четвртфинале)
  Рафаел Надал (треће коло)
  Роџер Федерер (победник)
  Жо Вилфрид Цонга (треће коло)
  Давид Ферер (четвртфинале)
  Томаш Бердих (финалиста)
  Јанко Типсаревић (полуфинале)
  Џон Изнер ''(друго коло)

<li> Жил Симон (треће коло)
<li> Хуан Мартин дел Потро (полуфинале)
<li> Николас Алмагро (треће коло)
<li> Гаел Монфис (треће коло)
<li> Фелисијано Лопез (прво коло)
<li> Ришар Гаске (треће коло)
<li> Фернандо Вердаско (четвртфинале)
<li> Александар Долгополов (четвртфинале)

 Жреб 

 Завршница 

 Горња половина 

 Група 1 
{{Тенис-16 играча и 3 сета са носиоцима
|RD1=Прво коло
|RD2=Друго коло
|RD3=Треће коло
|RD4=Четвртфинале

|RD1-seed03=Q
|RD1-team03={{nowrap| Д. Химено-Травер}}
|RD1-score03-1=7<sup>7
|RD1-score03-2=4
|RD1-score03-3=6
|RD1-seed04=Q
|RD1-team04= В. Ханеску
|RD1-score04-1=6<sup>3
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=3

|RD1-seed05=
|RD1-team05= О. Рохус
|RD1-score05-1=4
|RD1-score05-2=6<sup>4
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= С. Вавринка
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=7<sup>7
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=
|RD1-team07= Ј. Мелцер
|RD1-score07-1=3
|RD1-score07-2=7<sup>8
|RD1-score07-3=6
|RD1-seed08=13
|RD1-team08= Ф. Лопез
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6<sup>6
|RD1-score08-3=4

|RD1-seed09=9
|RD1-team09= Ж. Симон
|RD1-score09-1=6<sup>1
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=6
|RD1-seed10=
|RD1-team10= Ф. Фоњини
|RD1-score10-1=7<sup>7
|RD1-score10-2=3
|RD1-score10-3=3

|RD1-seed11=
|RD1-team11= М. Багдатис
|RD1-score11-1=4
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=4
|RD1-seed12=WC
|RD1-team12=
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=3
|RD1-score12-3=6

|RD1-seed13=
|RD1-team13= А. Рамос-Вињолас
|RD1-score13-1=3
|RD1-score13-2=2
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=Q
|RD1-team14= Ф. Делбонис
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=

|RD2-seed01=1
|RD2-team01= Н. Ђоковић
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=2
|RD2-score01-3=6
|RD2-seed02=Q
|RD2-team02=
|RD2-score02-1=2
|RD2-score02-2=6
|RD2-score02-3=3

|RD2-seed03=
|RD2-team03= С. Вавринка
|RD2-score03-1=6
|RD2-score03-2=6
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=
|RD2-team04= Ј. Мелцер
|RD2-score04-1=1
|RD2-score04-2=4
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=9
|RD2-team05= Ж. Симон
|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=WC
|RD2-team06= Г. Гарсија-Лопез
|RD2-score06-1=4
|RD2-score06-2=3
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=Q
|RD2-team07= Ф. Делбонис
|RD2-score07-1=6<sup>5
|RD2-score07-2=7<sup>8
|RD2-score07-3=3
|RD2-seed08=7
|RD2-team08= Ј. Типсаревић
|RD2-score08-1=7<sup>7
|RD2-score08-2=6<sup>6
|RD2-score08-3=6

|RD3-seed01=1
|RD3-team01= Н. Ђоковић
|RD3-score01-1=7<sup>7
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=
|RD3-team02= С. Вавринка
|RD3-score02-1=6<sup>5
|RD3-score02-2=4
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=9
|RD3-team03= Ж. Симон
|RD3-score03-1=6<sup>3
|RD3-score03-2=7
|RD3-score03-3=1
|RD3-seed04=7
|RD3-team04=
|RD3-score04-1=7<sup>7
|RD3-score04-2=5
|RD3-score04-3=6|RD4-seed01=1
|RD4-team01= Н. Ђоковић
|RD4-score01-1=6<sup>2
|RD4-score01-2=3
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=7
|RD4-team02={{nowrap| Ј. Типсаревић}}
|RD4-score02-1=7<sup>7
|RD4-score02-2=6
|RD4-score02-3=
}}

Група 2 
{{Тенис-16 играча и 3 сета са носиоцима
|RD1=Прво коло
|RD2=Друго коло
|RD3=Треће коло
|RD4=Четвртфинале

|RD1-seed03=
|RD1-team03= М. Раонић
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04=
|RD1-score04-1=4
|RD1-score04-2=4
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= В. Троицки
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=4
|RD1-score05-3=6
|RD1-seed06=
|RD1-team06= Д. Јанг
|RD1-score06-1=1
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=1

|RD1-seed07=
|RD1-team07= Т. Белучи
|RD1-score07-1=6
|RD1-score07-2=4
|RD1-score07-3=6<sup>5
|RD1-seed08=14
|RD1-team08= Р. Гаске
|RD1-score08-1=4
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=7<sup>7

|RD1-seed09=11
|RD1-team09= Н. Алмагро
|RD1-score09-1=6<sup>5
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=6|RD1-seed10=Q
|RD1-team10= С. Хиралдо
|RD1-score10-1=7<sup>7
|RD1-score10-2=3
|RD1-score10-3=3

|RD1-seed11=
|RD1-team11= М. Гранољерс
|RD1-score11-1=7
|RD1-score11-2=3
|RD1-score11-3=7
|RD1-seed12=
|RD1-team12= К. Берлок
|RD1-score12-1=5
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=5

|RD1-seed13=
|RD1-team13= Р. Штјепанек
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=7
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= Б. Томић
|RD1-score14-1=2
|RD1-score14-2=5
|RD1-score14-3=

|RD2-seed01=3
|RD2-team01= Р. Федерер
|RD2-score01-1=4
|RD2-score01-2=7
|RD2-score01-3=7<sup>7
|RD2-seed02=
|RD2-team02= М. Раонић
|RD2-score02-1=6
|RD2-score02-2=5
|RD2-score02-3=6<sup>4

|RD2-seed03=
|RD2-team03= В. Троицки
|RD2-score03-1=5
|RD2-score03-2=3
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=14
|RD2-team04= Р. Гаске
|RD2-score04-1=7
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=11
|RD2-team05= Н. Алмагро
|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=7<sup>7
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=
|RD2-team06=
|RD2-score06-1=3
|RD2-score06-2=6<sup>3
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=
|RD2-team07= Р. Штјепанек
|RD2-score07-1=6<sup>4
|RD2-score07-2=2
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=5
|RD2-team08= Д. Ферер
|RD2-score08-1=7<sup>7
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=3
|RD3-team01= Р. Федерер
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=14
|RD3-team02=
|RD3-score02-1=3
|RD3-score02-2=2
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=11
|RD3-team03= Н. Алмагро
|RD3-score03-1=6<sup>5
|RD3-score03-2=6
|RD3-score03-3=6<sup>8
|RD3-seed04=5
|RD3-team04= Д. Ферер
|RD3-score04-1=7<sup>7
|RD3-score04-2=3
|RD3-score04-3='''7<sup>10

|RD4-seed01=3
|RD4-team01=

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Мадрида – мушкарци појединачно
Отворено првенство Мадрида 2012.